Une liste de grands nombres.
 La loi des grands nombres.
 Le nom des grands nombres.
 Une liste de nombres, classés par ordre de grandeur.